Кілін Порфирій Іванович — полковник МВС СРСР, Герой Радянського Союзу.
 Кілін Сергій Якович — академік НАН Білорусі, доктор фізико-математичних наук, професор.
 Кілін Устин Пилипович — молодший сержант РА, повний кавалер ордена Слави.
 Ювеналій (Кілін) — архієпископ РПЦ.